La Unió Esportiva Extremenya es un club de fútbol de la parroquia de La Massana, en Andorra.

Historia 
En el año 2006 descendió a la segunda división después de estar una temporada en la primera división en el que sólo consiguió un punto después de empatar con el CE Principat. Hasta el año 2003 se denominaba Futbol Club Francfurt Cerni.
Actualmente se encuentra inactivo.

En la temporada 2022 salió subcampeón de la Copa Constitució.

Temporadas

Primera División

Segunda División

Referencias

Enlaces externos 
Posiciones finales a la liga andorrana (en inglés)
Perfil en FAF.ad

Equipos de la Segunda División de Andorra
Equipos de fútbol fundados en 1998
La Massana
Equipos de fútbol de Andorra